Слэйви:

 Слэйви — индейский народ в Канаде
 Слэйви — язык народа слэйви